Густав Юхан Лагербильке (; ) — шведский футболист, защитник «Эльфсборга».

Клубная карьера 
Начинал заниматься футболом в клубе «Стоксунд» в шестилетнем возрасте. Затем перебрался «Юрсхольм», где выступал за юношеские команды. 18 апреля 2017 года провёл первый матч за взрослую команду в рамках четвёртого дивизиона с «Беле Баркарбю». В общей сложности принял участие в пяти матчах. В 17-летнем возрасте попал в академию столичного АИК, в составе которого принимал участие в юношеских соревнованиях. Осенью 2018 года на правах аренды до конца сезона перешёл в «Соллентуну», выступавшую в первом дивизионе. До конца года принял участие в двух матчах команды. Весной 2019 года перешёл в клуб на постоянной основе, подписав контракт на два года.

7 декабря 2020 года перешёл в «Вестерос», подписав с клубом соглашение, рассчитанное на два года. 27 февраля дебютировал за клуб в матче группового этапа кубка Швеции с «Хальмстадом». В этом розыгрыше турнира «Вестерос» дошел до стадии полуфиналов, где уступил «Хеккену» со счётом 0:3. 12 апреля в первом туре нового чемпионата с «Эскильстуной» Лагербильке впервые сыграл в Суперэттане.

9 июля 2021 года подписал четырёхлетний контракт с «Эльфсборгом», который начинал своё действия с 1 января 2022 года. В августе стороны договорились о том, что игрок присоединится к клубу уже в летнее трансферное окно. 19 августа провёл первую игру за новый клуб в первом матче раунда плей-офф Лиги конференций с нидерландским «Фейеноордом», появившись на поле на 75-й минуте вместо Юхана Ларссона. 31 октября дебютировал в чемпионате Швеции во встрече с «Норрчёпингом», заменив в середине второго тайма финна Лео Вяйсянена.

Карьера в сборных 
Выступал за юношеские сборные Швеции различных возрастов. 3 октября 2017 года дебютровал в составе сборной до 19 лет в товарищеском матче со сборной Швейцарии, выйдя в стартовом составе и проведя на поле все 90 минут.

Клубная статистика

Примечания

Ссылки 
Профиль на официальном сайте «Эльфсборга» 

Футболисты Швеции
Игроки ФК «Юрсхольм»
Игроки ФК «Соллентуна»
Игроки ФК «Вестерос»
Игроки ФК «Эльфсборг»